Novak Đoković era il detentore del titolo da due anni ed è riuscito a difenderlo battendo in finale Kei Nishikori per 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (terzo turno)
  Roger Federer (ritirato)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Rafael Nadal (secondo turno, ritirato)
  Kei Nishikori (finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  David Ferrer (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Richard Gasquet (quarto turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  John Isner (secondo turno)
  Dominic Thiem (quarto turno)
  David Goffin (semifinale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)

  Gilles Simon (quarti di finale)
  Viktor Troicki (terzo turno)
  Benoît Paire (terzo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  Jack Sock (terzo turno)
  Pablo Cuevas (terzo turno)
  Nick Kyrgios (semifinale)
  Martin Kližan (ritirato)
  Grigor Dimitrov (quarto turno)
  Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (secondo turno, ritirato)
  Steve Johnson (terzo turno)
  Guillermo García López (secondo turno)
  João Sousa (terzo turno)

Qualificati 

  Benjamin Becker (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Alejandro González (primo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

  Michail Kukuškin (terzo turno)
  Tatsuma Itō (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (terzo turno)
  Dennis Novikov (primo turno)
  Tommy Paul (primo turno)
<li>  Tim Smyczek (terzo turno)

Lucky Loser 

  Jared Donaldson (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)

<li>  Horacio Zeballos (quarto turno)

Wildcard 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)

  Andrej Rublëv (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2016
ATP World Tour 2016